The Colour of My Love () — третий англоязычный студийный альбом канадской певицы Селин Дион, вышедший в 1993 году.

Об альбоме 
Успех диска был обусловлен успехом песни «When I Fall in Love» (), записанной в дуэте с Клайвом Гриффином для художественного фильма «Неспящие в Сиэтле».

Обзоры 

После выхода альбом был встречен противоречивыми обзорами, отмечавшими позитивно вокал Дион. Стивен Томас Эрлевайн с AllMusic дал альбому три из пяти звезд и отметил, что альбом работает по той же схеме, что и Celine Dion, и хотя песни не так хорошо складываются вместе, запись все же можно считать успешной благодаря тщательной работе, профессиональному написанию песен и исполнению Дион. Брэд Уэббер из Chicago Tribune дал альбому две из четырех звезд. Он отметил, что «приторно-сладкая» композиция, такая как «The Power of Love», не соответствует таланту Дион.

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Итоги года

Примечания 

Альбомы Селин Дион
Альбомы на английском языке
Альбомы 550 Music
Альбомы, спродюсированные Уолтером Афанасьеффом
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums